, ancienne localité, aujourd'hui inhabitée, de l'État de Caroline du Sud ;
 Bowling Green, ville du comté de Hardee, dans l'État de Floride ;
 Bowling Green, ville siège du comté de Warren, dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Bowling Green, petite ville siège du comté de Pike, dans l'État du Missouri ;
 Bowling Green, ville siège de comté de Wood, dans l'État de l'Ohio ;
 Bowling Green, ville siège du comté de Caroline, dans le Commonwealth de Virginie.
 Bowling Green, nom d'une station du métro de New York.
 Bowling Green, jardin public de Lower Manhattan à New York.

Autres 
 Bowling Green, parfum de Geoffrey Beene.
 Falcons de Bowling Green, club omnisports universitaire de l'université d'État de Bowling Green à Bowling Green (Ohio).
 Massacre de Bowling Green